Wencke steht für:

 B. Wencke Söhne, deutsche Werft und Reederei

Wencke ist der Familienname folgender Personen:
 Bernhard Wencke (1814–1881), deutscher Schiffbaumeister und Unternehmer, Hamburger Bürgerschaftsabgeordneter
 Friedrich Wencke (1842–1905), deutscher Schiffbauunternehmer und Reeder
 Friedrich Wilhelm Wencke (1806–1859), deutscher Schiffbauunternehmer und Reeder
 Gesine Wencke (1807–1866), deutsche Schiffbauunternehmerin und Reederin
 Sophie Wencke-Meinken (1874–1963), deutsche Malerin

Siehe auch
 Wenke